Felsleiten ist der Name folgender Orte:

 Felsleiten (Gemeinde Eidenberg), Ortschaft der Gemeinde Eidenberg, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Felsleiten (Gemeinde Herzogsdorf), Ortschaft der Gemeinde Herzogsdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich